Бухта — невелика частина моря, затоки, озера, водосховища, відокремлена від відкритих вод зазвичай з трьох боків
 Бухта — канат, укладений кругами або вісімками поруч і один над одним (у формі циліндра)

 Бухта — річка у Львівській області, права притока Вігору, Україна
 Бухта — село, Чернишевський район, Забайкальський край, Росія

Література